Sztokholm (szw. Stockholm) – stolica Szwecji

Miejscowości w USA:
 Stockholm – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Stockholm – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Stockholm – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Stockholm – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Stockholm – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin

Gminy w USA:
 Stockholm (ang. Stockholm Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Stockholm (ang. Stockholm Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Stockholm (ang. Stockholm Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Stockholm (ang. Stockholm Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Stockholm (ang. Stockholm Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Stockholm (ang. Stockholm Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Inne
 Stockholm – pierwotna nazwa statku pasażerskiego, obecnie pływającego jako MS Athena
 Stockholm Concert – album Jimiego Hendriksa